Wer hat Angst vorm Weihnachtsmann? steht für:

 Wer hat Angst vorm Weihnachtsmann? (1995) (Reckless), US-amerikanischer Film von Norman René 
 Wer hat Angst vorm Weihnachtsmann? (1996), deutscher Kurzfilm von Annette Ernst